Брюхово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Брюхово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Брюхово — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Брюхово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Брюхово — село в Ивановском районе Ивановской области.
Брюхово — деревня в Медынском районе Калужской области, сельское поселение «Деревня Брюхово».
Брюхово — деревня в Медынском районе Калужской области, сельское поселение «Деревня Глухово».
 Брюхово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Брюхово — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Брюхово — село в Еловском районе Пермского края.
 Брюхово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Брюхово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Брюхово — деревня в Уйском районе Челябинской области.
 Брюхово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Брюхово — до 1966 года название деревни Раздольная в Междуреченском районе Вологодской области.
 Брюхово — до 1966 года название деревни Козланга в Междуреченском районе Вологодской области.
 Брюхово — до 1963 года название деревни Заручевье в Пестовском районе Новгородской области.
 Брюхово — до 1966 года название деревни Заречье в Кашинском районе Тверской области.
 Брюхово — до 1964 года название деревни Малиновка в Торжокском районе Тверской области.
 Брюхово — до 1961 года название деревни Вишнёвая в Ясногорском районе Тульской области.